Филип Тейлор Крамер (; 12 июля 1952 — около 12 февраля 1995) — бас-гитарист группы Iron Butterfly 1970-х годов. После ухода из музыки он получил образование по специальности инженера авиационно-космической техники. Работал над усовершенствованием ракеты MX по заказу Министерства обороны США. Позже работал в компьютерной индустрии; занимался разработкой методов фрактального сжатия изображений и распознавания лиц. Пропал без вести 12 февраля 1995 года. Тогда же, видимо, покончил с собой.

Биография

Музыкальная карьера 
В 1974 году стал бас-гитаристом группы Iron Butterfly и принял участие в записи двух последних альбомов группы Scorching Beauty и Sun and Steel, которые вышли в 1975 году. Альбомы не имели успеха, и приблизительно летом 1977 года Крамер покинул Iron Butterfly. После этого с 1977 по 1980 годы он играл ещё в двух группах: Magic и Gold, где также играл ещё один бывший участник Iron Butterfly — Рон Буши. Затем Филип ушёл из музыкальной индустрии.

Вне музыки 
В 1990 году, в возрасте 38 лет, Крамер вместе с Рэнди Джексоном (братом Майкла Джексона) основал компанию Total Multimedia Inc., которая занималась разработкой сжатия данных для CD-ROM. В 1992 году компания утверждала, что разработала первый алгоритм видеокомпрессии, способный поместить полнометражный фильм на односкоростной CD. В 1994 году компания, находившаяся к тому моменту на грани банкротства, была реорганизована и наняла новое руководство. Однако Крамер продолжал там работать вплоть до своего исчезновения. Крамер принимал участие в разработке программы SoftVideo, работавшей на алгоритме фрактального сжатия, а также утверждал, что работал над проектом передачи данных со скоростью, превышающей скорость света, в продолжение попыток своего отца Рэя опровергнуть теории Альберта Эйнштейна.

Смерть 
12 февраля 1995 года Крамер прибыл в Международный Лос-Анджелесский аэропорт для встречи с инвестором. В аэропорту он провёл сорок пять минут, но так и не дождался инвестора. За это время Филип совершил целый ряд звонков, один из которых был в полицию, в течение которого он сказал: «Я хочу убить себя».

С тех пор больше его никто не видел. После этого начались массовые поиски, стали выходить репортажи и ток-шоу, включая эпизоды шоу Опры Уинфри, , The Unexplained,  (несколько лет спустя). Статья в журнале  сообщала о многочисленных теориях заговора касаемо его смерти.

29 мая 1999 года на дне каньона Декер близ Малибу фотографами были обнаружены автомобиль Ford Aerostar, который принадлежал Крамеру, а также останки его тела. На основании результатов судмедэкспертизы и факта звонка в полицию власти пришли к выводу, что он, вероятно, покончил с собой в тот день, когда совершил свой последний звонок.

Примечания

Ссылки 
 Maxim Online, «The Vanishing» (author unknown, October 1999 issue)
 Leiby, Richard (October 6, 1996) , Washington Post. also archived 
 

Умершие в 1995 году
Бас-гитаристы США
Музыканты Iron Butterfly
Бывшие пропавшие без вести